El término Puma designa a:

 Nombre común de una especie de felino americano, Puma concolor;
 Un género de felinos americanos (Puma).

También puede referirse a:

Deportes 
 Pumas o Los Pumas, seudónimos por los que se conoce a la selección de rugby de Argentina.
 Pumas 7, seudónimo por el que se conoce a la selección de rugby seven de Argentina.
 Pumas de la UNAM, apodo de un club de fútbol de México.
 Pumas CU, el equipo de fútbol americano de México.

Marcas y máquinas 
 Un brazo robot industrial, PUMA (robot);
 Un helicóptero de fabricación francesa, Aérospatiale Puma;
 Una marca de ropa deportiva, Puma;
 Una motocicleta argentina y cordobesa, Puma (moto).
 Un vehículo de combate contrainfantería Puma (vehículo blindado).
 Un transporte blindado de tropas Puma (transporte blindado).

Personas 
 Apodo del cantante venezolano José Luis Rodríguez "El Puma".

Personajes y series de historieta 
 Puma, El, una colección de cuadernos publicados por la editorial española Marco entre 1946 y 1953;
 El Puma, personaje de ficción de Marvel Comics creado en 1984.

Otros 
 Una cadena televisiva de Venezuela, Puma TV.
 Policías guarda parques en Argentina